Привреда Србије прати модел слободног тржишта. Највећа област привреде Републике Србије је област услуга/терцијални сектор, који обухвата укупно 67,9% БДП. Потом следи индустријска област (26,1% БДП) и пољопривредна област (6,0% БДП). Крајем 80-их година, на почетку привредне транзиције из планске привреде у тржишну, Србија је имала повољну позицију у односу на регион. Та позиција је изгубљена због привредних санкција од 1992. до 1995. године (које су, између осталог, резултовале и у обарању рекорда хиперинфлације), као и због НАТО бомбардовања 1999. године.

Најјача област српске привреде су енергетика, аутомобилска индустрија, машине, рударство и пољопривреда. Најбитнији индустријски извоз чине аутомобили, сировине метала, намештај, храна, машине, хемикалије, шећер, гума, одећа, фармацеутски производи. Трговина игра главну улогу у српској привредној производњи.  Главни трговински сарадници су Немачка, Италија, Русија, Кина и суседне балканске земље.

Београд је главни град и привредно срце Србије и дом већине највећих српских и међународних компанија које послују у земљи, као и Народне банке Србије и Београдске берзе.  Нови Сад је други по величини град и најважније привредно чвориште после Београда.

Након доласка Војислава Коштунице на власт 2000. године, држава Србија уводи нове законе за лакшу приватизацију привреде, и од тада следи експоненцијални економски раст базиран на продаји компанија, са највећим растом између 2006. и 2008. Номинални БДП по глави становника је скочио са $1,160 у 2000. години на $6,158 у 2011. години. Процењује се да је номинални БДП Србије у 2010. години износио $43,6 милијарди. БДП ППП за 2010. износи $80,6 милијарди, односно $10,897 по глави становника. У 2010. години, Србија је имала готово највећи економски раст од свих земаља у региону, који је износи 1,9% (реални раст). Тренутни велики економски проблеми Србије су висока стопа незапослености (11,9%, подаци из септембра 2018) као и високи спољнотрговински дефицит, ($6,9 милијарди). Трговински дефицит се драстично смањио у односу на 2008. годину када је достигао готово $12 милијарди. Такође, покривеност увоза извозом је умногоме повећана са 32% 2004. година на чак 58,5% 2010.

Последњих година, Србија је била сведок инвестиција великих страних фирми. Просечан реални раст у последњих 10 година је 4,45%. Србија има релативно мали удео државне администрације у односу на остале земље Европе као део БДП: свега 20,6%. Приватна потрошња износи 74,3% БДП а инвестиције 28,6%.

Током светске финансијске кризе 2008. и 2009. године, влада председника Владе Мирка Цветковића повукла је низ потеза за које неки аналитичари тврде да су спасили земљу и банкарски систем од економског краха. На пример, повећана је државна гаранција за све улоге у банкама на 50.000 евра, чиме је обухваћено преко деведесет одсто свих улога. Економски аналитичари сматрају да је то једна од мера које су сачувале српски банкарски систем, а банке су саопштиле да је тренд повлачења улога заустављен и да је од почетка 2009. године приметан раст штедних улога.

Економски подаци и индикатори 
Економски подаци и индикатори 2000-2022

{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 class="toccolours" style="align: left; margin: 0.5em 0 0 0; border-style: solid; border: 1px solid #7f7f7f; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-
! colspan=16 style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | БДП
|-
| Година
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
|-
| БДП (у милијардама $)
| 8.7
| 11.5
| 15.3
| 19.8
| 23.8
| 25.3
| 29.7
| 39.9
| 49.3
| 42.9
| 43.6
| 46.3
| 48.6
| 47.1
| 47.3
|-
| Раст БДП-а
| 4.5%
| 4,8%
| 4.2%
| 2.5%
| 8.2%
| 6.0%
| 5.6%
| 7.1%
| 5.6%
| -4.0%
| 1.9%
| 3.0%
| 5.0%
| -1%
| 0.2%
|-
| БДП по глави становника (USD)
| 1 160
| 1 536
| 2 036
| 2 640
| 3 186
| 3 408
| 4 009
| 5 387
| 6 685
| 5 808
| 5 898
| 6 241
| 6 540
| 7 136
| 7 797
|-
| БДП (ППП) по главни становника
| 5 713
| 6 177
| 6 512
| 6 857
| 7 638
| 8 357
| 9 141
| 10 071
| 10 821
| 10 635
| 10 897
| 11 365
| 12 122
| 13 004
| 13 954
|-
| colspan="16" | Извор података: -{IMF}-
|}

{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 class="toccolours" style="align: left; margin: 0.5em 0 0 0; border-style: solid; border: 1px solid #7f7f7f; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-
! colspan=12 style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Раст индустријске производње
|-
| Година
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
|-
| Рударство
| 8,1
| -12,8
| 1,6
| 0,8
| -0,7
| 2,1
| 3,5
| -0,6
| 3,6
| -3,8
| 5,8
|-
| Производња
| 14,5
| 0,7
| 2,7
| -4,6
| 9,6
| -0,7
| 5,4
| 4,3
| 0,8
| -16,1
| 4,0
|-
| Струја, вода, гас
| 2,1
| 1,2
| -1,7
| 2,3
| 0,1
| 6,6
| 2,2
| 2,8
| 1,8
| 0,8
| -4,4
|-
| Индустријски просек
| 11,4
| 0,1
| 1,8
| -3,0
| 7,1
| 0,8
| 4,7
| 3,7
| 1,1
| -12,6
| 2,5
|-
| colspan="12" | Извор: Републички завод за развој
|-
| colspan="12" | Извор: Републички завод за статистику
|}

Јавне финансије 

Министарство финансија Републике Србије надлежно је за надгледање државног буџета, јавних прихода и расхода, као и јавног дуга државе. Јавни дуг Србије се у односу на БДП смањио за 144,6% у периоду од 2000. до 2008. године, међутим исти се повећао због светске економске кризе 2008. и 2009. године.

{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 class="toccolours" style="align: left; margin: 0.5em 0 0 0; border-style: solid; border: 1px solid #7f7f7f; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-
! colspan=13 style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Јавни дуг
|-
| Година
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011 (март)
|-
| Дуг (милијарде EUR)
| 14,17
| 13,43
| 11,53
| 11,02
| 9,68
| 10,28
| 9,35
| 8,88
| 8,78
| 9,85
| 12,16
| 12,67
|-
| Дуг (проценат БДП)
| 169.9%
| 102.2%
| 69.5%
| 64.3%
| 53.3%
| 50.2%
| 36.2%
| 29.4%
| 25.3%
| 31.3%
| 41.4%
| 39.7%
|-
| colspan="13" | Извор: Министарство финансија Републике Србије 
|}

Народна Банка Србије је централна банка и као таква је надлежна за стабилност цена, политику вредности валуте, контролисањем девизних резерви, и надгледањем финансијског система земље.

Девизне резерве Србије су се нагомилале у периоду од 2000. до 2007. године када су достигле врхунац од $16,07 милијарди. Тада Народна Банка одлучује да смањи девизне резерве да би се ублажиле превелике осцилације домаће валуте током економске кризе. Оне сада износе $13,45 милијарди

{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 class="toccolours" style="align: left; margin: 0.5em 0 0 0; border-style: solid; border: 1px solid #7f7f7f; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-
! colspan=11 style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Девизне резерве
|-
| Година
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
|-
| Резерве код Народне банке (милијарда $)
| 0.52
| 1,17
| 2,28
| 3,55
| 4,24
| 5,84
| 11,89
| 14,22
| 11,48
|-
| Резерве код домаћих банака (милијарда $)
| 0,37
| 0,64
| 0,78
| 0,89
| 0,91
| 0,70
| 10,75
| 1,85
| 1,37
|-
| Укупно (милијарда $)
| 0,89
| 1,81
| 3,06
| 4,44
| 5,15
| 6,54
| 12,64
| 16,07
| 12,85
|-
| colspan="10" | Извор: National Bank of Serbia
|}

{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 class="toccolours" style="align: left; margin: 0.5em 0 0 0; border-style: solid; border: 1px solid #7f7f7f; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-
! colspan=11 style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Девизне резерве (износ у милионима евра)
|-
| Година
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
|-
| Резерве Народне банке Србије
| 8.162
| 10.602
| 10.002
| 12.058
| 10.915
| 11.189
| 9.907
| 10.378
| 10.205
|-
| Резерве банака
| 920
| 1.425
| 1.684
| 809
| 1.057
| 913
| 1.735
| 1.435
| 1.557
|-
| Укупно
| 9.082
| 12.027
| 11.686
| 12.867
| 11.972
| 12.102
| 11.642
| 11.813
| 11.762
|-
| colspan="10" | Извор: Народна банка Србије (страна 17) 
|}

Робна размена 

Србија је потписница споразума о слободној трговини са ЕУ што омогућава српским произвођачима да извезу на просторе ЕУ без царина и других надокнада. За неке производе (јунетина, шећер, и вино) одређена дозвољена количина (квота) увоза на годишњем нивоу. ЕУ је најзначајнији спољнотрговински партнер Србије.

Србија је такође потписница CEFTA што јој омогућава извоз у земље региона без царине. Србија сваке године остварује спољнотрговински суфицит са осталим земљама чланицама ЦЕФТА. Поред ова два, Србија је потписала и споразуме о слободној трговини са земљама ЕФТА, као и са земљама Заједнице Независних Држава, што је ставља у уникатну позицију бесцаринског приступа два главна тржишта у Европи.

Највећи партнери Србије у 2010. 

Пет највећих извозних партнера Србије у 2010.:
  ($1.118bn)
  ($1.089bn)
  ($1.008bn)
  ($0.803bn)
  ($0.650bn)

Пет највећих партнера увоза у Србију у 2010.:
  ($2.157bn)
  ($1.767bn)
  ($1.135bn)
  ($1.089bn)
  ($0.645bn)

Пет највише извезених производа у 2010.:
 Челик ($0.953bn)
 Метал ($0.696bn)
 Машина ($0.591bn)
 Житарице ($0.579bn)
 Поврће ($0.529bn)

Пет највише увезених производа у Србију у 2010.
 Нафта ($1.496bn)
 Природни гас ($0.948bn)
 Метали ($0.667bn)
 Електричне машине ($0.643bn)
 Гвожђе и челик ($0.583bn)

Извоз и узвоз робе по земљама, 2013–2015.

Стране директне инвестиције 

Србија прихвата стране директне инвестиције (ФДИ) и довођење што већег броја страних фирми са великим капиталом за улагање је приоритет Владе Републике Србије. Стога је Влада одлучила да привуче стране инвеститоре великим финансијским и пореским олакшицама . Србија је и чак у комунистичком периоду била укључена у међународној трговини, а стране фирме су је користиле да би пласирале производе на тржиште несврстаних земаља.

Према скоријем истраживању Привредне Коморе Немачке, Србија је на првом месту за улагање у Југоисточној Европи. Исто истраживање показује да је 97% страних фирми врло задовољно условима пословања.

{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 class="toccolours" style="align: left; margin: 1.5em 0 0 0; border-style: solid; border: 1px solid #7f7f7f; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-
! colspan=12 style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Стране директне инвестиције у Србију
|-
| Година
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
|-
| Износ инвестиција у кешу (милијарде $)
| 0,05
| 0,17
| 0,50
| 1,38
| 0,98
| 1,61
| 4,47
| 3,56
| 3,36
| 2,40
| n/a
|-
| Укупан износ инвестиција (милијарде $)
| 0,05
| 0,16
| 0,55
| 1,41
| 1,03
| 2,09
| 5,12
| 3,98
| 2,99
| 1,92
| n/a
|-
| Укупан износ по глави становника ($)
| 5
| 15
| 51
| 133
| 98
| 199
| 499
| 381
| n/a
| n/a
| n/a
|-
| colspan="12" | Cash investments Извор: Serbia Investment and Export Promotion Agency, Извор: Конференција УН

Инвестиције по сектору (2005−2009):
 Финансије ($5.29bn)
 Производња ($3.16bn)
 Транспорт и Телекомуникације ($2.68bn)
 Некретнине ($2.06bn)
 Трговина ($1.82bn)
|}

Привредна рачуница 

Државни буџет (2009)
Приходи: 1146,5 милијарде RSD
Расходи: 1267,9 милијарде RSD
Извор: Министарство Финансија Републике Србије 

Просечна плата (фебруар 2011)
Бруто: RSD 49394, US$ 678.01, € 482.92
Нето (после пореза и ПИО): RSD 35538, US$ 487.81, € 347.45
Извор: Завод за Статистику Републике Србије, курс рачунат на дан 31. 1. 2011. године.

Запосленост по сектору (Октобар 2008)
Терцијални: 48.7%
Секундарни: 27.2%
Примарни: 24.1%
Укупан број радно способног становништва: 3.26 Million
Стопа незапослености: 19,2% (March 2011)
Извор: Завод за Статистику Републике Србије

Спољни дуг (November 2008)
Јавни сектор: $8,49 милијарде
Приватни сектор: $19,50 милијарди
Укупно: $27,99 милијарди
Извор: Народна Банка Србије

Средство плаћања 
Званично делујуће средство плаћања у Србији је српски динар. Међутим од доласка међународних снага на Косову и Метохији и ступања на снагу евра, у јужној српској покрајини користи се и евро као средство плаћања. На трговинском разини, купопродаја се врши и у еврима, швајцарским францима, и америчким доларима, највише у области банкарства и пољопривреди.

Референце

Спољашње везе